Östlig madagaskardvärguv (Otus rutilus) är en fågel i familjen ugglor inom ordningen ugglefåglar.

Utbredning och systematik 
Den förekommer i regnskog på östra Madagaskar. Västlig madagaskardvärguv (Otus madagascariensis) inkluderas ofta som underart.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig, men inkluderar även västlig madagaskardvärguv i bedömningen.

Noter

Externa länkar 

Ugglor
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter på Madagaskar